Heidi (2007-2008) – francusko-hiszpańsko-szwajcarsko-czeski serial telewizyjny dla młodzieży, którego bohaterką jest tytułowa Heidi. Serial jest adaptacją powieści Johanny Spyri. Został wyprodukowany przez Dune i Rita Productions.

Opis fabuły 
Heidi to nastolatka, która razem z dziadkiem po śmierci rodziców zamieszkuje w szwajcarskich górach. Od przyjazdu w Alpy uczy się jedynie korespondencyjnie, ponieważ z jej domu w górach do szkoły w mieście jest bardzo daleko. Mimo usilnych próśb dziadka dziewczyna nie chce chodzić do szkoły. Dopiero praca robotników niszczących jej ukochane góry zmusza ją do normalnej nauki, mając nadzieję na lepszą walkę z tym problemem. W mieście będzie musiała stawić czoła wielu wyzwaniom oraz miejskiemu stylowi życia.

Obsada 
 Élodie Bollée jako Heidi
 Anne-Sophie Franck jako Juliette
 Cindy Santos jako Sara
 Kevin Lameta jako Mathieu
 Edouard Giard jako Vince
 Nils Haagensen jako Pierre
 Christian Sinniger jako Gustav
 Vanessa Larré jako dyrektora szkoły
 Carlos Leal jako Bernard
 Sandie Glasson

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Czeskie seriale telewizyjne
Francuskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Francuskie telewizyjne seriale obyczajowe
Hiszpańskie seriale telewizyjne
Szwajcarskie seriale telewizyjne
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2008
Filmowe adaptacje utworów Johanny Spyri
Seriale telewizyjne zrealizowane w koprodukcji